Dantine ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Dantine (1918–1982), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent
 Johannes Dantine (1938–1999), österreichischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Maur Dantine (1688–1746) belgischer Linguist und Chronist
 Olivier Dantine (* 1973), österreichischer Theologe
 Wilhelm Dantine (1911–1981), österreichischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Wilhelm Felix Josef Dantine (1876–1946), österreichischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Danthine